Crépin je příjmení francouzského původu, které nosí více osobností:

Alain Crépin (* 1954) – belgický saxofonista a hudební skladatel 
François Crépin (1830–1903) – belgický botanik
Louis-Philippe Crépin (1772–1851) – francouzský malíř
Malin Crépinová (* 1978) – švédská herečka 
Margit Ottová-Crépinová (* 1945) – francouzská jezdkyně na koni, stříbrná olympijská medailistka

Francouzská příjmení